Сезон 1941–1942 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 28 вересня 1941 та 5 квітня 1942 року. Став 11-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Перший сезон, в якому, після чергового розширення елітного дивізіону, участь узяли відразу 14 команд, у тому числі чотири команди, які попереднього сезону підвищилися в класі з Сегунди. За результатами сезону 10 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до другої за ієрархією футбольної ліги, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Прімері проти двох представників Сегунди.

Переможцем турніру уперше в свої історії стала «Валенсія». Більшу частину змагання турнірну таблицю очолював чемпіон попереднього сезону, мадридський «Атлетіко Авіасьйон», однак за п'ять турів до його завершення лідерство захопили валенсійці. «Валенсія» дуже потужно провела фініш сезону, урешті-решт відірвавшись від «Атлетіко» та іншого мадридського клубу, «Реала», на сім очок.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Прімері

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1941-42 став нападник чемпіона країни, «Валенсії», Едмундо Суарес, який записав до свого активу 27 голів.

Чемпіони 
Футболісти «Валенсії», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Піо Бау 
 Хуан Рамон 
 Альваро Перес 
 Карлос Ітурраспе 
 Іносенсіо Бертолі 
 Леле 
 Епі 
 Амадео Ібаньєс 
 Едмундо Суарес («Мундо») 
 Вісенте Асенсі 
 Гільєрмо Горостіса

Тренер: Рамон Енсінас.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1941–42 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1941–42 на bdfutbol.com  

1941-42
1942 у футболі
1941 у футболі